Beehive Lake oder Beehive Lakes ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beehive Lake (Idaho)
 Beehive Lake (Illinois)
 Beehive Lake (Montana)
 Beehive Lakes, See im Boundary County, Idaho